2+2 kan syfta på:

2+2-väg – se Fyrfältsväg
2+2-sitsig – en biltyp med framsäte och ett litet baksäte med två platser.
2+2 (TV-kanal) – en tv-station i Ukraina.
Two Plus Two Publishing – amerikanskt bokförlag som ger ut böcker om poker och spel.